O Valência Futebol Clube ou Valência Futebol Clube do Fogo é um clube de futebol de As Hortas em São Filipe na Ilha do Fogo em Cabo Verde. O clube possui um título de taça e super-taça.

O clube fundado em 10 de junho de 2000 e registrado em 2009 e ano de registração depictar-se em logo de clube. Valência jogaram em primeiras jogos oficiais em temporada de 2009-10, recentamente Valência venceu o taça e super-taça regional em 2012.

Estádio

O jogos jogarado na Estádio 5 de Julho.  Outros clubes populares jogar na estádio incluindo-se Botafogo, Juventude, Vulcânicos e o novo clube Atlântico. Outros clube de sul de município, compromir-se de freguesia de Nossa Senhora do Livramento jogar na estadio.

O clube treinado-se em estádio e Curral Grande.

Títulos
Taça Insular do Fogo: 1
2011/12

Super Taça Insular do Fogo: 1
2011/12

Futebol

Estatísticas 
 Melhor posição: 3a (regional)
 Melhor posição em taças: Fase grupo (nacional)
Apresentatas na Campeonato Regional: 10
Apresentatas na Super-Taça Regional: Um, em 2012

Ligações externas 
Valência FC do Fogo na Facebook 
Valência do Fogo na Zerozero
Valência do Fogo na Ogol
 Valência do Fogo na Sports Mídia

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular do Fogo
Primeira Divisão do Fogo
São Filipe (concelho de Cabo Verde)
Fundações em Cabo Verde em 2000
Clubes de futebol fundados em 2000